Сје Су-веј и  Пенг Шуај су освојиле турнир. У финалу су савладале Сару Ерани и Роберту Винчи са 6:4, 6:1.

Носиоци 
{{columns-list|2|
  Сје Су-веј /  Пенг Шуај (победнице) 
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (финале)
  Јекатерина Макарова /  Јелена Веснина (друго коло) 
  Квјета Пешке /  Катарина Среботник (четвртфинале)
  Кара Блек /  Сања Мирза (четвртфинале)
  Ракел Копс Џоунс /  Абигејл Спирс (друго коло)
  Ешли Барти /  Кејси Делаква (четвртфинале)
  Јулија Гергес /  Ана-Лена Гренефелд (прво коло)
  Андреа Хлавачкова /  Луција Шафаржова (прво коло)
  Ала Кудрјавцева /  Анастасија Родионова (прво коло)
  Анабел Медина Гаригес /  Јарослава Шведова (прво коло)
  Кристина Младеновић /  Флавија Пенета (треће коло) 
  Ванја Кинг /  Џенг Ђе (прво коло)
  Клара Коукалова /  Моника Никулеску (друго коло)
  Лизел Хубер /  Лиса Рејмонд (треће коло)
  Марина Ераковић /  Аранча Пара Сантонха ''(четвртфинале)
}}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С-в. Сје  Ш. Пенг
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С. Кузњецова  С. Стосур
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Б. Јовановски  Д. Јурак
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В. Душевина  С. Џенг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Х-ч. Чан  Ј-ђ. Чан
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К. Нара  А. К. Шмидлова
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= П. Цетковска  И. Мелцер
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Л. Хубер  Л. Рејмонд
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= А. Хлавачкова  Л. Шафаржова
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= О. Говорцова  О. Савчук
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ј. Јанковић  А. Клејбанова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Томљановић  Ш. Џанг
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г. Дабровски  А. Росолска
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Хантухова  Ш. Пер
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= К. Блек  С. Мирза
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С-в. Сје  Ш. Пенг
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В. Душевина  С. Џенг
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Х-ч. Чан  Ј-ђ. Чан
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= Л. Хубер  Л. Рејмонд
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ј. Јанковић  А. Клејбанова
| RD2-score06-1=w/o
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Г. Дабровски  А. Росолска
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= К. Блек  С. Мирза
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С-в. Сје  Ш. Пенг
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= Л. Хубер  Л. Рејмонд
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Ј. Јанковић 
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= К. Блек  С. Мирза
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= С-в. Сје  Ш. Пенг
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= К. Блек  С. Мирза
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=3
}}

 Група 2 

 Доња половина 

 Група 3 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ј. Гергес  А-Л. Гренефелд
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=5
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Д. Цибулкова  К. Флипкенс 
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Киз  А. Риск
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= И. Рамијалисон  К. Сибил
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л. Храдецка  М. Крајичек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф. Скјавоне  С. Солер Еспиноса
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= М. Ераковић  А. Пара Сантонха
| RD1-score09-1=78
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= К. Јанс Игнаћик  М. Заневска
| RD1-score10-1=66
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Р. Олару  Д. Векић
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б. Бароа  А. Бек
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= И. Бурјачок  В. Ухлиржова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Ж. Коан  П. Пармантје
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А. Коломбон  К. Паке
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Ј. Макарова  Ј. Веснина
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Д. Цибулкова  К. Флипкенс
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М. Киз  А. Риск
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л. Храдецка  М. Крајичек
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=16
| RD2-team05=| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Б. Бароа  А. Бек
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Ж. Коан  П. Пармантје
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Ј. Макарова  Ј. Веснина
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=
| RD3-team01= М. Киз  А. Риск
| RD3-score01-1=66
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Л. Храдецка  М. Крајичек
| RD3-score02-1=78
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3='''6

| RD3-seed03=16
| RD3-team03=

Група 4

Извори 
 Жреб

Отворено првенство Француске у тенису — женски парови
Отворено првенство Француске у тенису 2014.